Раева — женская форма фамилии .
 Раева, Александра Александровна (до 2015 Саитова; род. 1992) — российская кёрлингистка, чемпионка Европы 2015, участница зимних Олимпийских игр 2014, 3-кратная чемпионка России.
 Раева, Илиана (настоящее имя Илиана Райчева Сиракова; род. 1963) — болгарская спортсменка, представляла художественную гимнастику.
 Раева, Наталья Вячеславовна (род. 1980) — российская пловчиха в ластах, заслуженный мастер спорта России.

 См. также 
 Раево